Alicja Bachleda (1983) – attrice e cantante polacca
 Andrzej Bachleda (1947) – sciatore alpino polacco, detto anche Andrzej Bachleda I
 Andrzej Bachleda (1975) – sciatore alpino polacco
 Andrzej Bachleda-Curuś (1923-2009) – tenore polacco
 Katarzyna Bachleda-Curuś (1980) – pattinatrice di velocità su ghiaccio polacca